Le BUT en Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (QLIO) est un diplôme français du domaine industriel. Il existe depuis 2020.

Ce diplôme remplace le DUT QLIO qui demeure malgré tout accessible aux étudiants ayant complété la deuxième année du BUT QLIO avec toutes les compétences acquises.

Il est proposé à l'université dans 21 instituts universitaires de technologie en France.

Objectifs 
Ce diplôme s'opère en quatre parcours :

 Management de la Production (MP);
 Organisation et Supply Chain (OSC);
 Qualité et Management Intégré (QMI);
 Management de la Transformation Digitale (MTD).

Liste des BUT QLIO en France 
Liste des départements :

 Agen (Université de Bordeaux), alternance possible
 Alençon
 Angoulême
 Annecy
 Argenteuil
 Béthune
 Bourges
 Bron (Université Lumière-Lyon-II)
 Cambrai , alternance possible
 Épinal
 Évry
 Haguenau
 Lorient
 Lunéville (Nancy)
 Montreuil (Université Paris-Vincennes), alternance possible
 Nantes
 Nice - Sophia-Antipolis
 Orléans, alternance possible en 2ème et 3ème année.
 Roanne
 Rodez
 Soissons

Liste des principaux débouchés 
On retrouve sur le site internet de la spécialité les principaux débouchés par parcours dont:

 Gestionnaire de stock
 Qualiticien
 Logisticien
 Agent de production

Liste des enseignements 

Les enseignements sont regroupés en 3 compétences communes aux 4 parcours :

 Qualité
 Logistique
 Organisation

Avec une compétence spécifique pour chaque parcours respectif :

 Management de Production;
 Supply Chain;
 Qualité Sécurité Environnement;
 Transformation Digitale.

Le détail de tous les enseignements se trouve dans le Programme national de la spécialité en annexe 21 de l'arrêté officiel et détaillé en semestres ci-dessous.

Semestre 1 

 Transverses
 R1.01-Anglais
 R1.02-Expression Communication
 R1.03-Bases des mathématiques et des statistiques
 R1.04-Connaissance technologique et socio-économique des entreprises
 R1.05-Outils numériques
 R1.06-Projet Personnel et Professionnel
 SAÉ1.01/Portfolio-Portfolio
 Qualité
 R1.11/R1.07-Outils, méthodes et communication pour la qualité
 R1.12/R1.08-Introduction aux Systèmes de Management de la Qualité
 SAÉ1.11/SAÉ1.01-Résolution de problèmes
 SAÉ1.12/SAÉ1.02-Immersion-Qualité
 Logistique
 R1.21/R1.09-Identification des flux physiques et d’information
 R1.22/R1.10-Approvisionnements et exécution de planning
 SAÉ1.21/SAÉ1.03-Exécution de gestion de stocks
 SAÉ1.22/SAÉ1.04-Immersion-Logistique
 Organisation
 R1.31/R1.11-Organisation du système de production
 R1.32/R1.12-Organisation d’un projet
 SAÉ1.31/SAÉ1.05-Organisation d'une situation de production
 SAÉ1.32/SAÉ1.06-Immersion-Organisation

Semestre 2 

 Transverses
 R2.01-Anglais de l'entreprise
 R2.02-Expression Communication
 R2.03-Statistiques
 R2.04-Connaissance technologique de l'entreprise
 R2.05-Algorithmique, Programmation et Systèmes d'Information
 R2.06-Projet Personnel et Professionnel
 SAÉ2.01/Portfolio-Portfolio
 SAÉ2.04/SAÉ2.01-Projet opérationnel
 Qualité
 R2.11/R2.07-Documentation et notions d’audit
 R2.12/R2.08-Mesure et surveillance de la conformité
 SAÉ2.11/SAÉ2.02-Audit d’un poste de travail
 Logistique
 R2.21/R2.09-Digitalisation des données techniques
 R2.22/R2.10-Exécution d’un planning de production
 SAÉ2.21/SAÉ2.03-Exécution d'un planning de production
 Organisation
 R2.31/R2.11-Organisation d’un poste et d’un atelier
 R2.32/R2.12-Organisation des données techniques et économiques
 SAÉ2.31/SAÉ2.04-Evolution de l’organisation d’un système de production (SAÉ)

Semestre 3 

 Transverses
 R3.01-Anglais des affaires
 R3.02-Expression Communication
 R3.03-Mathématiques
 R3.04-Gestion de l’entreprise
 R3.05-Algorithmique et programmation avancées
 R3.06-Projet Personnel et Professionnel
 SAÉ3.01/Portfolio-Portfolio
 SAÉ3.04/SAÉ3.01-Déploiement des outils QLIO en tant que technicien (QLO)
 Qualité
 R3.11/R3.07-Outils statistiques de pilotage d’un process
 R3.12/R3.08-Démarches d’amélioration
 Logistique
 R3.21/R3.09-Coordination approvisionnements - production
 R3.22/R3.10-Ordonnancement, lancement et pilotage
 Organisation
 R3.31/R3.11-Amélioration d'un poste et d'un atelier
 R3.32/R3.12-Conduite d'un projet d'amélioration

 Management de Production (parcours MP)
 R3.41/R3.MP.13-Introduction au management
 SAÉ3.41/SAÉ3.MP.02-Bilan et projection
 SAÉ3.43/SAÉ3.MP.03-Projet gestion de production en tant que technicien (QLO-MP)
 Supply Chain (parcours OSC)
 R3.51/R3.OSC.13-Activités d’un site logistique
 SAÉ3.51/SAÉ3.OSC.02-Dimensionnement d’un site logistique
 SAÉ3.53/SAÉ3.OSC.03-Projet Supply Chain en tant que technicien (QLO-SC)
 Qualité Sécurité Environnement (parcours QMI)
 R3.61/R3.QMI.13-Introduction aux Systèmes de Management Intégrés
 SAÉ3.61/SAÉ3.QMI.02-Inventaire des exigences d’un SMI
 SAÉ3.63/SAÉ3.QMI.03-Projet QSE en tant que technicien (QLO-QSE)
 Transformation Digitale (parcours MTD)
 R3.71/R3.MTD.13-Introduction à l'entreprise digitale
 SAÉ3.71/SAÉ3.MTD.02-Vers l’entreprise digitale
 SAÉ3.73/SAÉ3.MTD.03-Projet transformation digitale en tant que technicien (QLO-TD)

Semestre 4 

 Transverses
 R4.01-Anglais professionnel et technique
 R4.02-Expression Communication
 R4.03-Mathématiques et statistiques avancées
 R4.04-Bases du contrôle de gestion industriel
 R4.05-Base de données
 R4.06-Projet Personnel et Professionnel
 SAÉ4.01/Portfolio-Portfolio
 SAÉ4.02/Stage-Stage
 SAÉ4.04/SAÉ4.01-Déploiement des outils QLIO en tant que technicien (QLO)
 Qualité
 R4.11/R4.07-Amélioration de la performance
 Logistique
 R4.21/R4.08-Planification de la production et prévision de la demande à moyen et long terme
 Organisation
 R4.31/R4.09-Modélisation pour amélioration du système de production

 Management de Production (parcours MP)
 R4.41/R4.MP.10-Réglementation et droit du travail
 R4.42/R4.MP.11-Les fondamentaux de l’animation d’équipe
 SAÉ4.41/SAÉ4.MP.02-Appréhender une unité de production
 SAÉ4.43/SAÉ4.MP.03-Projet gestion de production en tant que technicien (QLO-MP)
 Supply Chain (parcours OSC)
 R4.51/R4.OSC.10-Prévision et planification de la distribution
 R4.52/R4.OSC.11-Mesure de la performance tout au long de la Supply Chain
 SAÉ4.51/SAÉ4.OSC.02-Pilotage d’un réseau de distribution
 SAÉ4.53/SAÉ4.OSC.03-Projet Supply Chain en tant que technicien (QLO-SC)
 Qualité Sécurité Environnement (parcours QMI)
 R4.61/R4.QMI.10-Responsabilité Sociétale des Entreprises et Développement Durable
 R4.62/R4.QMI.11-Gestion des risques de la santé, de la sécurité au travail et de l’environnement
 SAÉ4.61/SAÉ4.QMI.02-Évaluation des risques opérationnels
 SAÉ4.63/SAÉ4.QMI.03-Projet QSE en tant que technicien (QLO-QSE)
 Transformation Digitale (parcours MTD)
 R4.71/R4.MTD.10-Démarche d'accompagnement à la digitalisation des processus
 R4.72/R4.MTD.11-Data management
 SAÉ4.71/SAÉ4.MTD.02-Démarche d'accompagnement à la digitalisation des processus
 SAÉ4.73/SAÉ4.MTD.03-Projet transformation digitale en tant que technicien (QLO-TD)

Semestre 5 
Transverses
 R5.01-Anglais de spécialité
 R5.02-Expression Communication
 R5.03-Fondamentaux de la Recherche Opérationnelle
 R5.04- Analyse stratégique et financière de l’entreprise
 R5.05-Modélisation des systèmes d’information
 R5.06-Projet Personnel et Professionnel
 SAÉ5.01/Portfolio-Portfolio
 SAÉ5.04/SAÉ5.01-Sélection des outils QLIO en tant que cadre intermédiaire (QLO)
 Qualité
 R5.11/R5.07-Mise en place d’une certification système
 R5.12/R5.08-Pérennisation d’une certification système
 Logistique
 R5.21/R5.09-Choix et paramétrage d’un progiciel logistique
 R5.22/R5.10-Aide à la décision face aux aléas
 Organisation
 R5.31/R5.11-Outils de pilotage d’une unité de production
 R5.32/R5.12- Démarche Lean Management

 Management de Production (parcours MP)
 R5.41/R5.MP.13-Le management en action
 R5.42/R5.MP.14-Prise de décisions sur des problématiques de flux
 SAÉ5.41/SAÉ5.MP.02-Adaptation de l’équipe et de son fonctionnement aux aléas
 SAÉ5.43/SAÉ5.MP.03-Projet de management de la production en tant que cadre intermédiaire (QLO-MP)
 Supply Chain (parcours OSC)
 R5.51/R5.OSC.13-Achats dans la Supply Chain
 R5.52/R5.OSC.14-Distribution, transport et Supply Chain
 SAÉ5.51/SAÉ5.OSC.02- Définition d’un réseau logistique
 SAÉ5.53/SAÉ5.OSC.03-Projet Supply Chain en tant que cadre intermédiaire (QLO-SC)
 Qualité Sécurité Environnement (parcours QMI)
 R5.61/R5.QMI.13-Pilotage opérationnel du SMI
 R5.62/R5.QMI.14-Structure managériale d’un SMI
 SAÉ5.61/SAÉ5.QMI.02-Management d’un système intégré
 SAÉ5.63/SAÉ5.QMI.03-Projet QSE en tant que cadre intermédiaire (QLO-QSE)
 Transformation Digitale (parcours MTD)
 R5.71/R5.MTD.13-Modélisation et simulation d’un système de production – Intérêt du jumeau numérique
 R5.72/R5.MTD.14-Interopérabilité et hygiène numérique
 SAÉ5.71/SAÉ5.MTD.02-Interopérabilité des systèmes
 SAÉ5.73/SAÉ5.MTD.03-Projet transformation digitale en tant que cadre intermédiaire (QLO-TD)

Semestre 6 
Transverses
 R6.01-Anglais de spécialité
 R6.02-Expression Communication
 R6.03-Recherche Opérationnelle pour les systèmes de production
 R6.04- Connaissances juridiques de l’entreprise
 R6.05-Amélioration des systèmes d’information
 SAÉ6.01/Portfolio-Portfolio
 SAÉ6.02/Stage-Stage
 SAÉ6.04/SAÉ6.01-Sélection des outils QLIO en tant que cadre intermédiaire (QLO)
 Qualité
 R6.11/R6.06-Mise en œuvre et exploitation d’un audit système
 Logistique
 R6.21/R6.07-Pilotage de la production par les contraintes
 Organisation
 R6.31/R6.08-Pilotage de projet

 Management de Production (parcours MP)
 R6.41/R6.MP.09-Positionnement en tant que manager
 SAÉ6.41/SAÉ6.MP.02-Gestion d'une situation de crise
 Supply Chain (parcours OSC)
 R6.51/R6.OSC.09-Reverse Supply Chain
 SAÉ6.51/SAÉ6.OSC.02- Organisation une logistique de retours de produits
 Qualité Sécurité Environnement (parcours QMI)
 R6.61/R6.QMI.09-Gestion des situations d’urgence
 SAÉ6.61/SAÉ6.QMI.02-Audit d’un SMI
 Transformation Digitale (parcours MTD)
 R6.71/R6.MTD.09-Enjeux stratégiques de la transformation digitale
 SAÉ6.71/SAÉ6.MTD.02-Reconfiguration d’un système de production : mise en œuvre

Poursuite d'étude possible  

 Licence professionnelle
 Licence
 Master
 École d'ingénieurs

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Qualité, industrie, logistique

Qualité, Logistique Industrielle et Organisation